Illowo ist ein deutscher Ortsname:
 Illowo, 1942 bis 1945 Ihlau, Kreis Flatow, Westpreußen/Posen-Westpreußen/Pommern, jetzt: Iłowo (Sępólno Krajeńskie), Dorf im Powiat Sępoleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Illowo, Dorf und Gemeinde im Powiat Działdowski, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit Aufteilung Iłowo-Osada und Iłowo-Wieś, Orte im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen